JPA est un sigle qui peut désigner :
 Java Persistence API, une interface de programmation Java permettant aux développeurs d'organiser des données relationnelles ;
 La Jeunesse au plein air'', une confédération d'associations laïques ayant pour mission de faciliter l'accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des adolescents.

JPA est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Presidente Castro Pinto, à Bayeux, au Brésil, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports